Rouptsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Рупци) :
Rouptsi, village bulgare de l'obchtina de Tcherven rryag, situé dans l'oblast de Pleven ;
Rouptsi, village bulgare de l'obchtina de Vidin, situé dans l'oblast de Vidin.